Termin PC1 ima više značenja.

 Furin, enzim
 Proproteinska konvertaza 1, enzim